Résultats détaillés du tournoi de tennis de Serbie qui se déroule du 4 au .

Primes et points

Faits marquants 

Marko Djokovic, le petit frère de Novak, participe en double avec Darko Madjarovski, grâce à une wild-card. Ils éliminent au premier tour les têtes de série  Daniel Nestor et Nenad Zimonjić.

À noter que c'est Novak Djokovic qui a acheté les droits de l'Open d'Amersfoort pour transférer le tournoi à Belgrade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Serbie

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Belgrade
ATP 2009
Sport en Serbie en 2009
Tennis en mai 2009